Павел Иванович Берёзов (наст. фамилия Полозов; 19 февраля 1892 — 6 ноября 1972) — русский советский писатель, поэт, автор исторических и историко-революционных книг. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Родился в 1892 году в селе Берёзовый Яр Самарской губернии (ныне Берёзово Пугачёвского района Саратовской области). Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Жил и работал в Москве. В молодые годы Павел Иванович Полозов (Берёзов) вращался в кругу поэтов серебряного века, сам писал стихи.

Семья 
Сын — Игорь, инженер-строитель, лауреат Государственной премии.

Творчество 
Печататься начал с 1916 года. Под псевдонимом Павел Берёзов (П. Берёзов) популярно писал главным образом на исторические темы. Одна его небольшая книжка «Падение двуглавого орла» была посвящена Февральской революции 1917 года. В 1960—1970-х годах она упоминалась в сносках некоторых научных трудов, поскольку о Февральской революции тогда мало писали. Большинство книг писателя выходило в столичном издательстве «Московский рабочий». Его биографическая книга о Куйбышеве появилась в известной книжной серии «Жизнь замечательных людей» в 1958 году.

Сочинения 
 «Михаил Васильевич Фрунзе» (1947),
 
 «Первопечатник Иван Фёдоров» (1952),
 «Димитрий Пожарский» (1954),
 «Большевик Фёдор Афанасьев» (1956),
 «Минин и Пожарский» (1957),
 «Куйбышев» (1958, серия «ЖЗЛ»),
 «Революция совершилась: Очерки о Великом Октябре в Петрограде» (1962),
 «Чудо из чудес» (1964)
 Аннотация: История происхождения письменности, полиграфии, издательского и библиотечного дела в России. (Персоналии: Гутенберг, Иоганн; Федоров, И.; Мстиславец, П.; Княгининский, П. П.; Ливчак, И. Н.; Алисов, М. И.; Гассиев, В. А.; Орлов, И. И.; Новиков, Н. И.; Румянцев, Н. П.; Некрасов, Н. А.; Смирдин, А. Ф.; Водовозова, М. И.; Сытин, И. Д.)

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены Союза писателей СССР
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета